

Codici 
 CKM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clarksdale Fletcher (Stati Uniti)

Fisica 
 Matrice CKM – Matrice Cabibbo-Kobayachi-Maskawa